Sousloví barokní most se vyskytuje v názvech několika památkově chráněných mostů v České republice:
 Barokní most (Martínkovice): je kamenný most přes řeku Stěnavu a mlýnský náhon nedalekého mlýna, v obci Martínkovice, okres Náchod. 
 Barokní most (Náměšť nad Oslavou): je obloukový most se sochařskou výzdobou (Josef Winterhalder starší) z 18. století přes řeku Oslavu, Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč. 
 Barokní most (Radim, okres Kolín): je kamenný most z 18. století přes říčku Výrovku (Vavřinecký potok), v obci Radim, okres Kolín. 
 Barokní most (Varvažov): barokní most s kapličkou svatého Jana Nepomuckého z roku 1781 vede přes řeku Skalici, okres Písek. 
 Barokní most (Zásmuky): barokní most z přelomu 17. a 18. století přes Vavřinecký potok, okres Kolín.

jiné barokní mosty

Rozcestníky - místopisné jméno